Макоманай:

 Макоманай — многофункциональный стадион в городе Саппоро (Япония).
 Макоманай — крытая ледовая арена, расположенная в районе Минами-ку города Саппоро (Япония). 
 Макоманай — городской парк, расположенный в районе Минами города Саппоро (Япония).